Aerodrom oder Aerodrome bezeichnet:
 einen Flugplatz 
 ein Flugobjekt (Langley verwandte diesen Begriff für seine Tandemflügelflugzeuge der 1890er und frühen 1900er Jahre)
 Opština Aerodrom, Stadtbezirk der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje
 Aerodrom (Kragujevac), Gemeinde in Serbien
 Aerodrom (Band), kroatische Musikgruppe
 Lake Aerodrome, See in Australien 
 Aerodrome (Musikfestival), Musikfestival in Österreich

Siehe auch:
 Aerodromnaya Hill, Hügel im Königin-Maud-Land, Antarktika